Wohnscheibe ist die Bezeichnung mehrerer Wohngebäude in der Bauform Scheibenhochhaus in verschiedenen deutschen Städten:

 Wohnscheibe – Wohnanlage in der Hindenburgstraße in Ingolstadt
 Wohnscheibe – Stadtpromenade 10–12 in Cottbus
 Wohnscheibe am Bergl, einem Stadtteil von Schweinfurt
 Wohnscheibe in Hannover am Laatzener Platz
 Wohnscheibe in Arnstadt in Thüringen

Als Wohnscheibe oder Wohnhausscheibe bezeichnet werden daneben zahlreiche Plattenbauten des Typs P2, einer Form des industriellen Wohnungsbaus der DDR. Dieser hat häufig ebenfalls eine längliche, scheibenartige Form.

Bauform (Wohngebäude)